A Most kezdődik a bál a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának első része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Kreitz Zsuzsa, Palkó József, Udvarnoki József, Zsebényi Béla
 Munkatársak: Bende Zsófi, Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Paál Klári, Pintér Erzsébet
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Elefánt Fáni: Psota Irén
 Kecske elnök: Kaló Flórián
 Kenguru: Szuhay Balázs
 Pávián Fábián: Kern András
 Csörgőkígyó lány: Pathó István

Dal 
Harsog a farsang az állati bál – Előadja: Zsolnai Hédi

Kérem a következőt! (1. évad)